Il doppio del torneo di tennis Nagoya Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jeremy Bates e Mark Petchey che hanno battuto in finale Bertrand Madsen e Leander Paes 7-5, 3-6, 7-6.

Teste di serie 

 Kent Kinnear /  Richard Matuszewski (quarti di finale)
 Tommy Ho /  Todd Nelson (semifinali)

 Eduardo Furusho /  César Kist (primo turno)
 Jeremy Bates /  Mark Petchey (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nagoya Challenger 1992